Saphirblau steht für:
 RAL-Farbe 5003
 ein Buch, siehe Liebe geht durch alle Zeiten#Saphirblau
 Saphirblau (Film), einen auf dem Buch basierenden Film